Rote Säule kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Rote Säule (bergstopp i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Zell am See, 
 Rote Säule (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Lienz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar